ASYS steht für:

 ASYS Automatisierungssysteme, Hersteller von Automatisierungstechnik und Siebdrucksystemen
 ASYS Automatic Systems, Roboterhersteller
 A*S*Y*S, Musikprojekt

Abkürzung